Swoboda är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hannes Swoboda (född 1946), österrikisk Europapolitiker (SPÖ)
 Heinrich Swoboda (1856–1926), österrikisk antikhistoriker verksam i Prag

Se även

 Svoboda

Tjeckiska efternamn